Der Ella Wohnturm (auch Wohnturm Mehrower Allee oder Wohnturm Berlin Marzahn genannt) ist ein zurzeit 14-geschossiger gebauter Wohnturm in der Mehrower Allee 20 A im Berliner Ortsteil Marzahn des Bezirks Marzahn-Hellersdorf.

Geschichte 

Der Wohnturm wird von der Kondor Wessels Bouw Berlin GmbH im Auftrag der RENTAmed Verwaltungsgesellschaft mbH von März 2020 bis Februar 2022 für ca. 15 Millionen Euro gebaut.

Beschreibung 

Im Erdgeschoss befinden sich zwei Gewerbeflächen von einer Nutzungsfläche von 155 m². Die großen Fensterflächen und die Außenfläche für Terrassenplätze können zum Beispiel für Gastronomie, Lesecafè, Fahrradhandel genutzt werden. Vom ersten bis vierten Obergeschoss werden Senioren-Wohngemeinschaften durch die ProWia-Projekte für das Wohnen im Alter GmbH eingerichtet. Die vier betreuten Wohngemeinschaften sind barrierefrei ausgestattet. Im fünften und sechsten Geschoss sind 24 vollmöblierte Appartements mit einer Fläche von 28 m² bis ca. 48 m² inklusive Highspeed-Internetanschluss und teilweise mit einem Balkon oder einer Loggia untergebracht. Vom siebten bis zwölften Obergeschoss befinden sich Wohnungen mit einer Größe von 55 m² bis ca. 83 m², die barrierefrei und mit Balkon oder Loggia ausgestattet sind. Im dreizehnten Obergeschoss befinden sich zwei Penthouse-Wohnungen mit Dachterrasse. Außerdem besitzen die Wohnungen einen Sonnenschutz. Es gibt im Wohnturm einen barrierefreien Fahrstuhl, Fußbodenheizung, Fahrradgarage, PKW-Stellplätze auf Anfrage und Abstellmöglichkeiten im Erdgeschoss.

Weblinks

Einzelnachweise 

Berlin-Marzahn
Erbaut in den 2020er Jahren
Wohngebäude in Berlin